– brytyjski niszczyciel typu Faulknor z okresu I wojny światowej
 – brytyjski niszczyciel typu F z okresu II wojny światowej

Nazwy brytyjskich okrętów